Sankt Sebastian peut désigner :
 Sankt Sebastian commune allemande située dans le Land de Rhénanie-Palatinat et l'arrondissement de Mayen-Coblence ;
 Sankt Sebastian, commune autrichienne, située dans le Land de Styrie et le district de Bruck-Mürzzuschlag.

Voir aussi 
 Saint Sébastien pour le saint ayant donné son nom à ces localités
 Page d'homonymie  : toponymes de langue française ;
 Page d'homonymie  : toponymes de langue italienne ;
 Page d'homonymie  : toponymes de langue portugaise ;
 Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole.